Şamaxı steht für:
 Şamaxı (Stadt), Stadt in Aserbaidschan
 Şamaxı (Rayon), Bezirk in Aserbaidschan